Phyllophorus är ett släkte av sjögurkor. Phyllophorus ingår i familjen svanssjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svanssjögurkor
Phyllophorus